Rivara ima više značenja:
 Rivara, Modena
 Rivara, Pavia
 Rivara, Torino